Die Tour de Ski 2007/08 ist ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2007/08 veranstaltetes Etappenrennen. Die Austragung der Tour war zwischen dem 28. Dezember 2007 und dem 6. Januar 2008 an fünf verschiedenen Orten in drei Ländern geplant. Nach der Absage von Oberstdorf gab es nur vier Austragungsorte.

Austragungsorte und Rennen 

:
 28. Dezember: Prolog, klassisch, Einzelstart, 3,3 km (Frauen) und 4,5 km (Männer).
 29. Dezember: Verfolgung, freie Technik, Handicapstart*, 10 km (Frauen) und 15 km (Männer).

:
 30. Dezember: Sprint, freie Technik, 1 km (Frauen und Männer).

:
 1. Januar: Verfolgung, freie Technik, Handicapstart*, 10 km (Frauen) und 15 km (Männer).
 2. Januar: Distanzrennen, klassisch, Einzelstart, 10 km (Frauen) und 15 km (Männer).
Die ursprünglich geplante Austragung der Rennen in Oberstdorf wurde von der FIS abgesagt, da der DSV die Rennen auf den 2./3. Januar verschieben wollte.

:
 4. Januar: Sprint, freie Technik, 1,2 km (Frauen und Männer).

:
 5. Januar: Distanzrennen, klassisch, Massenstart, 10 km (Frauen) und 20 km (Männer).
 6. Januar: Bergverfolgung, freie Technik, Handicapstart*, 9 km (Frauen) und 10 km (Männer).

(*) Handicapstart: Bei diesem Rennen wird in der Reihenfolge des aktuellen Gesamtklassements gestartet, d. h. die/der Führende zuerst. Der Startabstand ergibt sich aus der Differenz der Gesamtzeiten zwischen den Startern aller bis dahin absolvierten Rennen.

Ergebnisse

Gesamt 

Die Gesamtwertung basiert auf den kumulierten Zeiten aller acht Tour-Etappen. Bei Sprintwettbewerben wurde dabei die Qualifikationszeit gewertet. Des Weiteren wurden die Bonus Sekunden von der Endzeit abgezogen, bevor diese zur Gesamtzeit addiert wurde. Bonussekunden wurden sowohl bei Sprint-Etappen als auch bei Distanz-Etappen vergeben.

Für die Gesamtwertung der Tour de Ski wurde die vierfache Anzahl an Punkten gemäß FIS-Punktesystem an die besten 30 Athleten vergeben. Diese Punkte wurden nur für den Gesamtweltcup gewertet.

Gesamtstand nach acht Etappen:

Gesamtstand Sprintwertung 

Für die Sprintwertung wurden alle vergebenen Bonussekunden gewertet.

Gesamtstand Nationenwertung 

Für die Nationenwertung wurden pro Etappe die jeweils zwei besten männlichen und weiblichen Athleten einer Nation gewertet.

Etappen 

Bei Verfolgungwettbewerben mit Handicap-Start wurde jeweils die reine Laufzeit zur Ermittlung des Etappenergebnisses herangezogen, so dass der Zieleinlauf nicht mit dem Etappenergebnis identisch war. Bei jeder Etappe wurden für die besten 15 Teilnehmer Weltcuppunkte vergeben. Diese Punkte gingen sowohl für die Weltcup-Gesamtwertung als auch für die Disziplinenwertungen ein.

Nové Město na Moravě (Prolog) 
Im Frauenrennen erreichten alle 54 Teilnehmerinnen das Ziel, wegen Überschreitung des Zeitlimits wurde die Letztplatzierte aus dem Rennen genommen. Von den 76 gemeldeten Teilnehmern des Männerrennens gingen 75 an den Start und erreichten das Ziel.

Die drei Erstplatzierten beider Rennen erhielten Zeitgutschriften von 15, 10 und 5 Sekunden.

Nové Město na Moravě (Verfolgung) 
Im Damenrennen erreichte die Vorjahreszweite Marit Bjørgen als Erste das Ziel und konnte dadurch die Führung in der Gesamtwertung übernehmen. Die Etappenwertung wurde von Charlotte Kalla gewonnen. Vor heimischen Publikum baute Lukáš Bauer seinen Vorsprung im Gesamtklassement weiter aus. Er wurde jedoch in der Tageswertung vom Franzosen Emmanuel Jonnier geschlagen, der die Strecke 10 Sekunden schneller absolvierte. Alle 53 Starterinnen beziehungsweise 75 Starter erreichten das Ziel.

Prag (Sprint) 
Im Sprintrennen in der Prager Innenstadt wurde zunächst in Qualifikationsrennen unter den 53 bzw. 72 verbliebenen Teilnehmern die Zeit ermittelt, die für die Gesamtwertung angerechnet wurde. Die jeweils 30 Besten qualifizierten sich für die nächsten Runden, bei denen um Zeitbonifikationen gekämpft wurde. Im Damenrennen gewann Arianna Follis das Finale und sicherte sich 60 Bonussekunden; Marit Bjørgen behauptete mit ihrem dritten Platz die Führung im Gesamtklassement. Der Vorjahresdritte Simen Østensen eroberte durch seinen zweiten Platz hinter Nikolai Morilow die Führung in der Gesamtwertung.

Nové Město na Moravě (Verfolgung) 
Das Damenrennen gewann Charlotte Kalla, die auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm. Bei den Herren sicherte sich der Italiener Pietro Piller Cottrer den Tagessieg vor seinem Landsmann Valerio Checchi. Lukáš Bauer eroberte die Spitzenposition im Gesamtklassement zurück. 51 Läuferinnen bzw. 68 Läufer nahmen am Rennen teil.

Nové Město na Moravě (Distanzrennen) 
Ihr zweiter Platz reichte Virpi Kuitunen um die Führung in der Gesamtwertung zurückzuerobern. Lukáš Bauer gewann auch das vierte Rennen in Nové Město na Moravě und untermauerte damit sein goldenes Trikot des Gesamtführenden. 51 bzw. 65 Teilnehmer beendeten das Rennen.

Asiago (Sprint) 

Virpi Kuitunen konnte mit Platz elf im Sprint in Asiago ihre Führung in der Tourwertung verteidigen. Charlotte Kalla konnte sich durch ihren Sieg auf Platz zwei vorarbeiten. Bei den Herren konnte Lukáš Bauer trotz einem 43. Platz seine Führung behaupten. Den Tagessieg sicherte sich Petter Northug, der sich damit den Sieg in der Sprintwertung der Tour de Ski sicherte.

Val di Fiemme (Distanzrennen) 

Durch ihren zweiten Etappensieg und den Gewinn von 45 Bonussekunden baute Virpi Kuitunen ihren Vorsprung auf die zweitplatzierte Charlotte Kalla vor der letzten Etappe auf 40 Sekunden aus. Den Wettbewerb der Herren gewann Odd-Bjørn Hjelmeset im Fotofinish vor seinem Landsmann Jens Arne Svartedal. Lukáš Bauer behauptete sein Führung und ging mit einem Vorsprung von knapp zwei Minuten auf Tord Asle Gjerdalen auf die letzte Etappe.

Val di Fiemme (Bergverfolgung) 

Virpi Kuitunen gelang es zu Beginn des Rennens ihre Führung auf 55 Sekunden auszubauen. Im Anstieg verlor sie jedoch anderthalb Minuten auf Charlotte Kalla, die mit der neuntbesten Zeit souverän ihren ersten Sieg bei der Tour de Ski feiern konnte. Arianna Follis komplettierte als Dritte das Podest. Die schnellste Läuferin des Tages war mit großem Abstand Walentyna Schewtschenko, die sich vom Platz zwölf auf Platz vier vorarbeiten konnte. Die als Dritte ins Rennen gegangene Russin Olga Rotschewa fiel auf den fünften Platz zurück. Claudia Nystad konnte sich mit der drittbesten Tageszeit vom achten auf den sechsten Platz verbessern.

Bei den Herren konnte Lukáš Bauer den erwarteten souveränen Triumph feiern. Knapp drei Minuten nach Bauers Zieleinlauf gewann René Sommerfeldt, der als Neunter gestartet war und mit einer starken Leistung die Tageswertung gewinnen konnte, den Zielsprint gegen Giorgio Di Centa gewinnen. Der als Zweiter ins Rennen gegangene Norweger Tord Asle Gjerdalen fiel auf den vierten Platz zurück.

Einzelnachweise 

2007
Sportveranstaltung 2007
Sportveranstaltung 2008